Turonelater giganteus — вид вымерших жуков-щелкунчиков, типовой и единственный в роде Turonelater. Обнаружен в меловых отложениях Казахстана (Кзыл-Жар), датированных туронским ярусом (около 90 млн лет).

Описание 
Крупные ископаемые златки, предполагаемый размер которых доходил до 3 см (сохранился только отпечаток головы с усиками и проторакса без ног). Ширина тела около 10 мм. Длина переднегруди 9 мм.

Систематика и этимология 
Вид Turonelater giganteus был впервые описан в 2011 году российским палеоэнтомологом А. В. Алексеевым (ПИН РАН, Москва). Родовое название образовано из сочетания слов турон (ископаемый ярус) и Elater (типовой род златок). Turonelater сходен с родом , от которого он отличается пропорциями простернума и бороздкой, идущей вдоль латерального края пронотума.

См. также 
 Ambermantis wozniaki

Примечания

Литература 
 Dolin V.G., A Contribution to the Systematics of Mesozoic Click Beetles (Coleoptera, Elateridae), Paleontol. Zh., 1975, no. 4, pp. 51—62.
 Dolin V.G., Fossil Click Beetles (Coleoptera, Elateridae) of the Subfamilies Negastriinae and Cardiophorinae from the Upper Jurassic of the Karatau, Vestn. Zool., 1976, no. 2, pp. 68—75.
 Dolin V.G., Click Beetles (Coleoptera, Elateridae) from the Upper Jurassic of the Karatau, in Iskopaemye nasekomye mezozoya (Fossil Insects of the Mesozoic), Kiev: Naukova dumka, 1980, pp. 17—82.

Вымершие жесткокрылые
†
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Казахстана
Фоссилии, описанные в 2011 году
†